Bomlitz bezeichnet:

 Bomlitz (Gemeinde), ehemalige Gemeinde (bis 2019) im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen
 Bomlitz (Walsrode), Ortsteil (seit 2020) der Stadt Walsrode im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen 
 Bomlitz (Fluss), Fließgewässer im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen